Miejscowości w Polsce:
 Koźniewo Wielkie
 Koźniewo Średnie
 Koźniewo-Łysaki